Liana Serrani – politica italiana
Lucio Serrani – atleta italiano